Jakob Stählin ist der Name folgender Personen:

* Jakob Stählin (Journalist), deutscher Journalist und Filmkritiker 

Siehe auch:
 Jacob von Staehlin (1709–1785), deutsch-russischer Universalgelehrter